АТ — акронім кирилицею, який має кілька значень:
 Артеріальний тиск — медичний термін;
 Акціонерне товариство — економічний термін;
 Аутогенне тренування — психологічний термін;
 Автомобільний транспорт — технічний термін.

Див. також 
 AT — акронім латиницею
 Ат (комуна) — комуна у Валлонії, Бельгія.
 Ат — розмінна грошова одиниця Лаосу, дорівнюює 1/100 кіпу

Примітки